Free (eng.: fri eller gratis) kan henvise til flere emner:

 Free (Band) – et engelsk Rockband
 Freejazz – en musikgenre
 Free (Gavin DeGraw-album) – et album af Gavin DeGraw
 Free (Nice Little Penguins-album) – et album af Nice Little Penguins
 Free (Kate Ryan-album) – et album af Kate Ryan
 Free (OSI album) - et album af OSI